Modulação em amplitude - em electromagnetismo
 Rádio AM
 Amazonas, estado do Brasil
 Arménia (código de país ISO 3166)
 Matemático Automático, programa de inteligência artificial
 AM (álbum) da banda britânica Arctic Monkeys
acorde de lá menor ou sua tonalidade, a qual não contém nenhum sustenido ou nenhum bemol na sua armadura de clave
símbolo químico do amerício.
 atómetro, 10−18 metros (sensivelmente a dimensão de um quark)
 Ante meridiem
 língua amárica (código ISO 639).

Desambiguações de siglas